Adriaen van de Venne – pittore, poeta, disegnatore, incisore ed editore olandese
 Huijbregt van de Venne – pittore olandese
 Pieter van de Venne – pittore olandese